The Mother Heart peut faire référence à :
 The Mother Heart, un film muet américain réalisé par Colin Campbell, sorti en 1914 ;
 The Mother Heart, un film muet américain réalisé par Howard M. Mitchell, sorti en 1921.